El término biercol puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Calluna vulgaris;
 El nombre común de la planta Erica vagans.